Conceição do Mato Dentro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Mato Dentro (kommun), Minas Gerais, 
 Conceição do Mato Dentro (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar